

Miejscowość w Polsce  
 Wiszniów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze

Miejscowości na Ukrainie 
 Wiszniów (Вишнів) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim
 Wiszniów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim
 Wiszniów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Zobacz też 
 Wiśniów